Rubicon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rubicon Township (Illinois)
 Rubicon Township (Michigan)